Název Sacred má více významů:

 Sacred (hra) – rpg hra
 Sacred (programovací jazyk) – programovací jazyk který využívá tří znaků